Mužská čtyřhra French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo 
šedesát čtyři dvojic. Francouzští obhájci titulu Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut prohráli v úvodním kole s Belgičany Sanderem Gillé a Joranem Vliegenem. Chorvat Mate Pavić usiloval o zkompletování kariérního grandslamu, ale v páru s Nikolou Mektićem dohrál ve třetím kole.

Vítězem se stal dvanáctý nasazený, salvadorsko-nizozemský pár Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer, který ve finále za 3.03 hodiny zdolal chrovatsko-americkou dvojici Ivan Dodig a Austin Krajicek po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–3. V závěru druhé sady, za stavu her 5–6, odvrátili šampioni tři mečboly. Po únorových triumfech na Dallas Open 2022 a Delray Beach Open 2022 získali třetí společnou trofej a navýšili celkový poměr zápasů na 24–10. 31letý Arévalo se stal prvním vítězem grandslamové čtyřhry ze Střední Ameriky a na okruhu ATP Tour vybojoval pátý deblový titul. Rojer udržel v grandslamových finále neporazitelnost, když navázal na trofeje s Tecăuem z Wimbledonu 2015 a US Open 2017. Celkově se jednalo o jeho třicátý druhý titul ze čtyřhry túry ATP. Ve 40 letech se stal nejstarším vítězem mužské grandslamové čtyřhry v otevřené éře. 

Vítězové lyonské generálky Dodig s Krajickem odehráli pátý společný turnaj. Ve čtvrtfinále se ocitli na pokraji vyřazení, když proti první světové dvojici Rajeev Ram a Joe Salisbury odvrátili pět mečbolů. Po ztrátě úvodní sady získali druhý a třetí set v tiebreacích poměrem 11:9 a 12:10.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Mužská čtyřhra